Tragelaphini — триба парнокопитних ссавців з групи антилоп з родини бикові (Bovidae). Містить 9 сучасних видів. Представники триби поширені в Африці.

Види 
 Триби Tragelaphini Blyth, 1863 sensu Sokolov, 1953
 Рід †Pheraios Kostopoulo & Koufos, 2006
 †Pheraios chryssomallos Kostopoulo & Koufos, 2006
 Рід †Pontoceros Vereshchagin et al., 1971
 †Pontoceros surprine Vekua, 2012
 †Pontoceros ambiguus Vereshchagin et al., 1971
 Рід Канна (Taurotragus) Wagner, 1855
 Канна гігантська (Taurotragus derbianus) (J.E. Gray, 1847)
 Канна звичайна (Taurotragus oryx) (Pallas, 1766)
 †Taurotragus arkelli Leakey, 1965
 †Taurotragus maroccanus Arambourg, 1939
 Рід Куду (Tragelaphus) (Blainville, 1816)
 Ньяла (Tragelaphus angasi) Angas, 1849
 Ньяла гірська (Tragelaphus buxtoni) (Lydekker, 1910)
 Ситатунга (Tragelaphus spekei) Speke, 1863
 Бушбок (Tragelaphus scriptus) (Pallas, 1766)
 Куду великий (Tragelaphus strepsiceros) (Pallas, 1766)
 Куду малий (Tragelaphus imberbis) (Blyth, 1869)
 Бонго (Tragelaphus eurycerus) (Ogilby, 1837)
 †Tragelaphus algericus Geraads, 1981
 †Tragelaphus gaudryi Thomas 1884
 †Tragelaphus kyaloae Harris, 1991
 †Tragelaphus lockwoodi Reed & Bibi, 2011
 †Tragelaphus moroitu Haile-Selassie et al., 2009
 †Tragelaphus nakuae Arambourg, 1941
 †Tragelaphus nkondoensis Geraads & Thomas, 1994
 †Tragelaphus pricei Wells & Cooke, 1956
 †Tragelaphus rastafari Bibi, 2011
 †Tragelaphus saraitu Geraads et al., 2009

Примітки

Посилання 
 Haaramo, M. Mikko's Phylogeny Archive: Tragelaphini 

Бикові
Триби ссавців